Tofta kyrka kan syfta på: 

Tofta kyrka, Skåne– en kyrkobyggnad i Landskrona kommun, Lunds stift
Tofta kyrka, Gotland–  en kyrkobyggnad på Gotland, Visby stift